Charlie Tahan – attore statunitense
 Daisy Tahan – attrice statunitense
 Malba Tahan – scrittore, matematico e accademico brasiliano
 Mohamed Zein Tahan – calciatore libanese